Void kan avse:

Void-Vacon – en kommun i departementet i nordöstra Frankrike
Void (musikgrupp) – en brittisk punkgrupp
 Void – sångare i blackmetalbandet Mayhem, se Attila Csihar
 Void (EP av The Mary Onettes) – The Mary Onettes tredje EP, utgiven 2007
 Void of Value – svenska rockbandet Satirnines första och enda studioalbum, utgivet 2003
 Dark Void –ett TV-spel till PlayStation 3, Windows och Xbox 360 från 2010
Void (programmering) – ett begrepp inom programmering